Ассы

 Ассы (род) — у башкир
 Ассы () — село в Белорецком районе Башкортостана, центр Ассинского сельсовета.
 Ассы (курорт) () — курорт.